Maksymilian Franciszek Habsburg-Lotaryński (niem. Maximilian Franz Xaver Joseph Johann Anton de Paula Wenzel von Habsburg-Lothringen) (ur. 8 grudnia 1756 w Wiedniu, zm. 26 lipca 1801 w Hetzendorf) – arcyksiążę, arcybiskup elektor Kolonii 1784-1801, wielki mistrz zakonu krzyżackiego 1780-1801.

Najmłodszy z synów cesarza Franciszka I i Marii Teresy. Przeznaczony do stanu duchownego. Był arcybiskupem Kolonii i biskupem Münster. W 1769 uczyniony koadiutorem wielkiego mistrza krzyżackiego Karola Aleksandra Lotaryńskiego, od 1780 wielki mistrz zakonu krzyżackiego.

Reformator zakonu krzyżackiego, który zamierzał przekształcić w katolicki instytut. Biurokrata i tytan pracy, przedstawiciel ducha Oświecenia. Mecenas kultury i sztuki.

Pochowany w kościele kapucynów w Wiedniu.

Habsburg,Maksymilian Franciszek
Biskupi Münsteru
Habsburg,Maksymilian Franciszek
Habsburgowie Lotaryńscy
Odznaczeni Orderem Złotego Runa
Odznaczeni Orderem Świętego Stefana
Urodzeni w 1756
Ludzie urodzeni w Wiedniu
Zmarli w 1801
Pochowani w kościele kapucynów w Wiedniu